

Communes et ville de France
 Azincourt, commune du Pas-de-Calais

Lieux ou événements
 Bataille d'Azincourt
 Chanson d'Azincourt
 Cavalier d'Azincourt
 Carrière d'Azincourt
 Motte castrale d'Hasencort à Emerchicourt

Bibliographie
 Azincourt (roman) de Bernard Cornwell (2008)
 Azincourt par temps de pluie roman de Jean Teulé (2022)

Homonymie